Simeon Stylita nebo počeštěle Šimon Stylita, v byzantologické literatuře Symeon Stylita nebo Symeon Stylités (transkripce z řeckého Συμεών ὁ Στυλίτης), řídce Šimon Sloupovník nebo Šimon Sloupník, je označení více osobností:

 Simeon Stylita starší (někdy uváděn i bez přívlastku „starší“) – světec žijící v 5. století, první stylita
 Simeon Stylita mladší – světec žijící v 6. století